Anne-Marie (zangeres), een Britse zangeres
 Anne Marie (roman), een roman uit 1981 van Lucien Bodard
 Anne-Marie (film), een Franse film uit 1936 van Raymond Bernard
 Annemarie, de Nederlands nagesynchroniseerde versie van de Japanse animeserie Joō-heika no Puti Anje (Engelse titel: Angie Girl) uit 1977

Zie ook 
 Anna Maria (doorverwijspagina)
 Anna Maria (naam)